Дарага́н — українське прізвище. Відомі носії:

 Дараган Андрій Іванович (1902—1987) — український скульптор.
 Дараган Василь Юхимович — придворний й воєначальник, камергер Петра ІІІ, генерал-поручник.
 Дараган Іван Андрійович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Дараган Людмила Віталіївна ( 1981) — українська громадсько-політична діячка.
 Дараган Олександр Сергійович ( 1978) — український борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів світу та Європи, учасник двох Олімпійських ігор.
 Дараган Софія Юхимівна — княгиня, донька київського полковника Юхима Дарагана, племінниця Олексія та Кирила Розумовських, вважається прообразом княгині з однойменної повісті Т. Шевченка.
 Дараган Юрій Юрійович — український поет, представник «празької школи».
 Дараган Юхим Федорович — київський полковник, зять Розумовських.
 Дараган Михайло Петрович — Чернігівський губернатор (обійняв посаду 2 січня 1876 р.)

Див. також 
 Дарагани

Українські прізвища